Herodes kan henvise til flere artikler:
 Herodes den Store (ca. 73 – 4 f.Kr.) – jødisk konge
 Herodes Philip 1. – søn af Herodes den Store; Herodias' første mand og far til Salome
 Herodes Arkhelaos (ca. 23 f.Kr. – 18 e.Kr.) – søn af Herodes den Store; landshøvding i Samaria, Judæa og Idumæa
 Herodes Antipas (ca. 20 f.Kr. – ca. 39 e.Kr.) – søn af Herodes den Store; landshøvding i Galilæa; Herodias' anden mand
 Herodes Agrippa (10 f.Kr. – 44 e.Kr.) – barnebarn af Herodes den Store; jødisk konge
 Herodes Philip 2. (ca. 4 f.Kr. – 34 e.Kr.) – søn af Herodes den Store; landshøvding i Ituræa og Trachonitis
 Herodes Agrippa 2. (27 – 100 e.Kr.) – søn af Herodes Agrippa; landshøvding i Chalkis
 Herodes Atticus (ca. 101 – 177 e.Kr.) – græsk retor
 William Herodes Pfamsteiger (1898-1981 e.Kr.) – Opfinder på Mercedes-Benz fabrikkerne